Лакост

Персоналии 
Лако́ст () — французская фамилия.
 Лакост, Амели (род. 1988) — канадская фигуристка, чемпионка Канады 2012 года.
 Лакост, Венсан (род. 1993) — французский актёр.
 Лакост, Жан де (Jean de Lacoste; 1730—1820) — французский барон, морской министр.
 Лакост, Ив (род. 1929) — французский географ и геополитик, основатель журнала Hérodote.
 Лакост, Люсьен Бернар (1905—1989) — католический прелат, епископ Дали.
 Лакост, Рафаэль (род. 1974) — французский арт-директор видеоигр.
 Лакост, Рене (1904—1996) — французский теннисист, 10-кратный победитель турниров Большого шлема; основатель марки одежды Lacoste.
 Лакост-Дювивье, Жан (1747—1829) — французский генерал.
 Лакост, Жан (1773—1814) — французский генерал.

Топонимы 
 Лакост () — коммуна во французском департаменте Воклюз.
 Лакост () — коммуна во французском департаменте Эро.

См. также 
 Lacoste